Geografia:
 Hancock (Iowa)
 Hancock (Maine)
 Hancock (Maryland)
 Hancock (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts
 Hancock (Minnesota)
 Hancock (Nova Hampshire)
 Hancock (Nova York)
 Hancock (Vermont)
 Hancock (Wisconsin)
 Fort Hancock, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Texas.
 Biografies:
 Graham Hancock (Edimburg, 1950), sociòleg i escriptor.
 Herbie Hancock (1940), pianista i compositor de jazz originari de Chicago (EUA).
 Miscel·lània:
 Hancock, pel·lícula satírica de superherois, dirigida per Peter Berg.
 John Hancock Tower, gratacel situat a Boston (Massachusetts).